Вторая Бундеслига 1997/1998 () — 24-й сезон Второй Бундеслиги. Чемпионат начался 25 июля 1997 года, а закончился 7 июня 1998 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Вторая Бундеслига 1997/98 на fussballdaten.de
 Вторая Бундеслига 1997/98 на rsssf.com

Вторая Бундеслига
Футбол в Европе в 1997 году
Футбол в Европе в 1998 году
Спорт в Германии в 1997 году
Спорт в Германии в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998